Валетов Ян Михайлович (псевд. Борис Бітнер) — український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою. 
 Валетов Ігор Анатолійович (1 лютого 1946(1946-02-01), Ташкент, Узбецька РСР, СРСР) — радянський фехтувальник на шпагах, бронзовий призер Олімпійських ігор.